Поповка () — село, относится к Сватовскому району Луганской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 13 человек. Почтовый индекс — 92625. Телефонный код — 6471. Занимает площадь 4,8 км². Код КОАТУУ — 4424081507.

Местный совет 
92625, Луганська обл., Сватівський р-н, с. Ковалівка, вул. Жовтнева, 32

Ссылки 
 Поповка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Сватовского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании